Крат Анатолій Анатолійович (1959) — український поет, перекладач, новинар.
 Крат Володимир Олексійович (1911–1983) — радянський астроном, член-кореспондент АН СРСР (1972).
 Крат Михайло Миколайович (1892–1979) — генерал-поручник Армії УНР, український військовий діяч.
 Крат Павло (1882–1952) — український поет, прозаїк, перекладач, журналіст, політичний і громадський діяч.